Carrera může být:

příjmení
 Asia Carrera (* 1973), americká pornoherečka
 Barbara Carrera (* 1945), americká modelka a herečka
 José Miguel Carrera (1785–1821), chilský politik a generál
 Norberto Rivera Carrera (* 1942), mexický kardinál
 Pietro Carrera (1573–1647), italský šachista
 Rafael Carrera y Turcios (1814–1865), guatemalský prezident

další významy
 Buenos Aires / General Carrera, jezero na hranici Argentiny a Chile
 Carrera Panamericana, automobilový závod
 La Carrera Panamericana, americký film (1992)
 Porsche Carrera GT, značka sportovního automobilu